КАССР:
 Калмыцкая Автономная Советская Социалистическая Республика () — автономная республика в составе РСФСР, существовавшая с перерывами в 1935—1944 и 1958—1991 годах, ныне Республика Калмыкия.
 Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика (вначале Кара-Калпакская Автономная Социалистическая Советская Республика) — автономная республика в составе СССР, существовавшая в 1932—1936 годах в составе РСФСР, в 1936—1992 годах в составе Узбекской ССР, ныне Республика Каракалпакстан.
 Карельская Автономная Советская Социалистическая Республика () — автономная республика в составе РСФСР, существовавшая по 24 мая 1991 года, ныне Республика Карелия.
 Коми Автономная Советская Социалистическая Республика — автономная республика в составе РСФСР, существовавшая по 1990 год, ныне Республика Коми.
 Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика — () — автономная республика, существовавшая в 1921—45 годах в составе РСФСР и в 1991—92 годах в составе УССР, ныне объект территориальных споров между Украиной и Россией.
 Казахская Автономная Социалистическая Советская Республика — () — автономная республика, существовавшая в 1920—36 годах в составе РСФСР, ныне Республика Казахстан.

См. также 
 К.-Б. АССР